Altbach  ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Altbach, Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Altbach (Herrngiersdorf), Weiler der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern

Gewässer:
 Altbach (Ach), linker Zufluss der Ach bei Altheim, Innkreis, Oberösterreich, Österreich
 Altbach, anderer Name des Allbachs zur Prims bei Neuhütten (Hochwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Unterer Altbach, rechter Zufluss des Altbach (Alter Neckar) in Altbach, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Altbach (Alter Neckar), rechter Zufluss des Alten Neckars (Nebenarm des Neckars) in Altbach, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Altbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zur Donau) nach Andelfingen, Gemeinde Langenenslingen auf der Grenze zur Gemeinde Altheim, beide Ort im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Altbach (Bibert), linker Zufluss der Bibert bei Rothleiten, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Altbach, Unterlaufname des Eisbachs zum Rhein in Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Altbach (Erlbach), rechter Zufluss des Erlbachs (zur Fränkischen Rezat bei Untereschenbach) bei Gersbach, Gemeinde Mitteleschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern, Deutschland
 Altbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs bei Hatzenbühl, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Altbach (Geroldsbach), rechter Oberlauf des Geroldsbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) bis Unterschöllenbach, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Altbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt bei Kloten, Bezirk Bülach, Kanton Zürich, Schweiz
 Altbach oder Eselsbach (Großbach), rechter Zufluss des Großbachs (zur Ruwer) bei Greimerath, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Altbach (Große Vils), linker Seitenlauf der Großen Vils auf dem Gemeindegebiet von Markt Velden, Landkreis Landshut, Bayern, Deutschland
 Altbach (Höllenbach), linker Zufluss des Panolsgrabens (zum Höllenbach) auf der Gemeindegrenze von Wonneberg zu Markt Waging am See, beide Landkreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Altbach (Hüttenbach), rechter Zufluss des bis hierher Sägbach genannten Hüttenbachs vor Löwenthal, Gemeinde Weiding, Landkreis Schwandorf, Bayern, Deutschland
 Altbach, Hauptoberlauf des Idarbach (Nahe)  bis zur Hockenmühle von Horbruch, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Altbach (Kleine Laber), rechter Zufluss der Kleinen Laber bei Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, Deutschland
 Altbach (Kleine Weisach), linker Zufluss der Kleinen Weisach bei Fetzelhofen, Markt Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, Deutschland
 Altbach (Klingbach), linker Teilungsarm des Klingbachs vor Rülzheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Altbach (Murg) – zwei Zuflüsse der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Altbach (Murg, Niedergebisbach), rechter Zufluss bei Niedergebisbach, Gemeinde Herrischried
 Altbach (Murg, Hottingen), linker Zufluss nach Hottingen, Gemeinde Rickenbach
 Altbach, Unterlaufname des Olewiger Bachs zur Mosel in Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland; Abschnittsnamensfolge Oleigenbach → Franzenheimer Bach → Grundbach → Olewiger Bach → Altbach
 Altbach (Pleutersbach), linker Oberlauf des Pleutersbachs in Pleutersbach (Stadt Eberbach), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Altbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach bei Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern, Deutschland
 Altbach (Roth), linker Zufluss der Roth (Rednitz) bei Eysölden, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern, Deutschland
 Altbach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Anzenkirchen in Markt Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, Deutschland
 Altbach (Schrakelbach), linker Zufluss des Schrakelbachs bei Beindersheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Altbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach nach Stadelschwarzach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern, Deutschland
 Altbach, Abschnitt des Kettenbachs zur Moldau im Mühlviertel, Oberösterreich, Österreich, und in Tschechien
 Altbach, Oberlauf im Gebiet der Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern des Welzbachs, rechter Zufluss der Tauber bei Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Altbach (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Altbach (Würm), linker Zufluss der Würm bei Dätzingen, Gemeinde Grafenau, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland

Altbach ist der Familienname folgender Personen:
 Philip G. Altbach (* 1941), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler und Autor

Siehe auch: 
 Altbächle, rechter Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Burg, Gemeinde Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Altenbach
 Alterbach (Begriffsklärung)